

Auto 
 La MG F, conosciuta successivamente anche come MG TF, spider/roadster prodotta dal Gruppo Rover con marchio MG.

Codici 
 Mgf – mutilazioni genitali femminili, insieme di pratiche di vario tipo e con diverse finalità praticate in vari paesi
 MGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maringa (PR) (Brasile)
 MGF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco malgascio (ora sostituito dall'Ariary malgascio-MGA), ex valuta del Madagascar